Кен Роузволл був чемпіоном попереднього року і успішно захистив свій титул, у фіналі перемігши Мела Андерсона з рахунком 7–6, 6–3, 7–5.

Сіяні гравці 
Сіяних гравців вказано нижче. Кен Роузволл — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Джон Ньюкомб (чвертьфінал)
  Кен Роузволл (переможець)
  Джон Александер (3-тє коло)
  Олександр Метревелі (півфінал)
  Овен Девідсон (2-ге коло)
  Тоні Роч (2-ге коло)
  Колін Діблі (3-тє коло)
  Мел Ендерсон (фінал)
  Дік Крілі (чвертьфінал)
  Аллан  Стоун (півфінал)
  Джон Купер (чвертьфінал)
  Джефф Мастерз (2-ге коло)

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1972 Australian Open Men's Singles draw

1972 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу